Цаге може бити:

 Цаге (Окучани), насељено мјесто у општини Окучани, Западна Славонија, Република Хрватска
 Цаге (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација БиХ, БиХ